Nicolaiskolan kan syfta på:

 Nicolaiskolan, Helsingborg – en gymnasieskola i Helsingborg
 Nicolaiskolan – ett tidigare läroverk i Nyköping, se Nyköpings högre allmänna läroverk

Se även
Sankt Nicolai skola – en tidigare trivialskola i Sankt Nicolai församling i Stockholm